Пионерское сельское поселение — муниципальное образование в составе Смоленского района Смоленской области России. Административный центр — деревня Санники. Главой поселения и Главой администрации является Гращенков Михаил Фёдорович.

Географические данные 
 Общая площадь: 170,7 км²
 Расположение: юго-западная часть Смоленского района
 Граничит:
 на северо-востоке — Пригорским сельским поселением
 на востоке — с Талашкинским сельским поселением
 на юге — с Монастырщинским районом
 на западе — с Краснинским районом
 на севере — с Хохловским сельским поселением
 Крупные реки: Мошна, Сож, Упокой.

Население

Населённые пункты 
В сельское поселение входят 22 населённых пункта:

Экономика 
Сельхозпредприятия, магазины, строительные организации.

Примечания 

Муниципальные образования Смоленского района Смоленской области
Сельские поселения Смоленской области